Truro peut désigner :

Toponymes

Truro, ville de la province de Nouvelle-Écosse, dans le comté de Colchester.

Truro, ville de l'État de l'Iowa ;
 Truro, ville de l'État du Massachusetts.

Truro, ville d'Angleterre, en Cornouailles.

Ville fictive 
Truro (Floride), ville fictive de Floride où se déroule le feuilleton Flamingo Road.

Homonymie partielle 
 GWR 3700 Class 3440 City of Truro, célèbre locomotive à vapeur mise en service en 1903 au Royaume-Uni.

Homonymie de toponyme